Reimars kan syfta på

 Reimars, Strömfors – en del av Gäddbergsö by i Strömfors kommun, Nyland
 Reimars, Helsingfors stad – en del av Sockenbacka i Helsingfors stad